Der Turnverein Emsdetten 1898 e. V. (TVE) ist der größte Sportverein in Emsdetten und der zweitgrößte Sportverein im Kreis Steinfurt, die 4.500 Mitglieder (Stand: 1. Januar 2016) gehen in 15 Sparten dem Sport- und Bewegungsangebot nach.

Der „TVE“ versteht sich als innovativer Sportverein mit Tradition.
Die in die TV Emsdetten Marketing GmbH ausgegliederte Handball­mannschaft spielte mit Ausnahme der Saison 1990/1991 von 1985 bis 2013 in der 2. Handball-Bundesliga, zur Saison 2013/14 gelang der Aufstieg in die 1. Liga, aus der sie am Saisonende als Tabellenletzter wieder abstieg. Bis 2022 hielt sich der TVE in der zweiten Handball-Bundesliga, bevor er in die 3. Liga abstieg. Eingebettet ist die Handballabteilung des Vereins mit über 250 Spielern in 25 gemeldeten Mannschaften (Jugend, Frauen und Senioren) in den Sportverein TV Emsdetten 1898.

Handball 
Die Handballabteilung besteht seit über 75 Jahren und begann als erste Abteilung nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Spielbetrieb. Der TVE ist seit einigen Jahren Ausrichter des Jugendhandballturniers „Emsdettener Wanne“.

Der TV Emsdetten trägt seine Heimspiele in der Ems-Halle im Stadtzentrum von Emsdetten aus. Von den maximal 2200 Fans können sich 1900 in Sitzschalen ein Spiel ansehen. Bei den Heimspielen kamen in der Saison 2007/08 während der Hinrunde im Schnitt etwa 1400 Menschen pro Heimspiel.

Geschichte seit 2007 
In den späten 2000er Jahren ist ein regelrechter Handball-Boom in Emsdetten und Umgebung entstanden. Die Emshalle war gut gefüllt und das Interesse am TV Emsdetten stieg stark an. In der Saison 2008/09 übernahm Lars Walther das Traineramt von Patrik Liljestrand und führte den TV Emsdetten in der Saison 2009/10 auf den 2. Platz und somit in die Relegationsspiele der Handball-Bundesliga. In diesen Relegationsspielen setzte er sich zunächst gegen den Zweitplatzierten der 2. Bundesliga Staffel Süd Bergischer HC 33:27/36:37 durch. Gegen den Drittletzten der Bundesliga, den TSV Dormagen, scheiterte Emsdetten nach einer 23:27-Niederlage trotz eines 29:26-Sieges im Rückspiel am Aufstieg in die 1. Liga.

In der darauf folgenden Saison 2010/11 führte der neue Trainer Patrekur Jóhannesson den TVE auf den 3. Platz und verpasste somit die Relegationsspiele um den Erstliga-Aufstieg nur knapp. Der Verein qualifizierte sich aber ungefährdet für die neue eingleisige 2. Bundesliga. Mit Beginn der Saison 2011/12 wurde der TV Emsdetten wieder von Patrik Liljestrand trainiert.

Am 8. Mai 2013 schaffte der TVE durch einen 29:28-Sieg bei der SG BBM Bietigheim den vorzeitigen Aufstieg in die 1. Handball Bundesliga. Gennadij Chalepo übernahm als neuer Trainer die Bundesliga-Mannschaft, die Ende der Saison 2013/14 als Tabellenletzter sofort wieder abstieg.

Ab Beginn der Saison 2014/15 wurde die neu formierte Zweitliga-Mannschaft von Daniel Kubeš trainiert. Im Februar 2020 übernahm Aaron Ziercke das Traineramt.

Trainerwechsel zur Rückrunde 2020/21, der Niederländer Peter Portengen übernahm die Mannschaft am 8. Januar 2021, Aaron Ziercke wurde beurlaubt. Mit diesem Wechsel auf der Bank, wollte der TV Emsdetten neue Impulse setzen im Kampf um den Klassenerhalt. Auf Peter Portengen folgte schließlich Sascha Bertow. Im Jahr 2022 stieg Emsdetten nach 36 Jahren Bundesliga Handball (35 Jahre 2. Bundesliga, 1 Jahr 1. Bundesliga) in die 3. Liga ab.

Der Kader der Saison 2022/23

Zugänge 2022/23 
 Marius Kluwe (TV Bissendorf-Holte)
 Bjarne Budelmann (ATSV Habenhausen)
 Mateusz Piechowski (Dinamo-Wiktor Stawropol)
 Tobias Reichmann (MT Melsungen)
 Ante Vukas (SGSH Dragons)
 Lutz Weßeling (TSG Altenhagen-Heepen)

Abgänge 2022/23 
 Josip Vekić (Ziel unbekannt)
 Rene Mihaljević (TuS Ferndorf)
 Maurice Paske (VfL Eintracht Hagen)
 Frederic Stüber (VfL Eintracht Hagen)
 Örn Vésteinsson Östenberg (Haslum HK)
 Lukas Tamms (TV Bissendorf-Holte)
 Leon Goldbeck (TV Bissendorf-Holte)
 Darko Dimitrievski (BM Atlético Valladolid)

Trainer- und Betreuerstab in der Saison 2022/23

Bisherige Erfolge 
 1983 DHB-Pokal-Halbfinale
 1985 Aufstieg in die 2. Bundesliga unter Trainer „Buba“ Jönsthövel.
 2010 Erreichen der Relegationsspiele um den Aufstieg in die Toyota Handball Bundesliga
 2013 Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga

Saisonbilanzen seit 1985/1986

Ehemalige Spieler 
 Matthias Aschenbroich
 Maik Hammelmann
 Rudi Rauer (Nationaltorwart) spielte in den 1980er Jahren beim TVE, zunächst in der Regionalliga und auch in der zweiten Bundesliga.
 Henning Siemens

Hauptverein 

Unter anderem steht der TV Emsdetten für Breitensport, der sich unter dem Slogan „der sportive Stadtteil“ wieder findet. Die Schwerpunkte des Vereins liegen neben dem Leistungssport im Bereich des Kinderturnens und der Psychomotorik sowie bei den Erwachsenen im Fitness- und Gesundheitssportbereich sowie dem Rehabilitationssport.
Der TVE ist breit vernetzt. Er kooperiert im offenen und gebundenen Ganztag mit verschiedenen Schulen und Schulformen, bietet für zahlreiche Firmen Betriebssport an und hat Kooperationsvereinbarungen mit mehreren Bewegungskindergärten.
Die 6 hauptberuflichen Mitarbeiter des Vereins verteilen sich auf die Geschäftsstelle, die Sportpraxis sowie die Sportorganisation.

Abteilungen 
 Ausgleichssport
 Aerobic
 Badminton
 Basketball
 Bogensport
 Geräteturnen
 Gesundheitssport
 Handball
 Karate-Do
 Kurse
 Leichtathletik
 Psychomotorik
 Schwimmen
 Trend & Fun
 Volleyball

Die erste Handballmannschaft des TV Emsdetten ist in die TV Emsdetten Handball Marketing GmbH ausgegliedert.
Die größte Sparte des TV Emsdetten ist mit ca. 1.200 Mitgliedern die Abteilung Gesundheitssport. Allein im Jahr 2012 hat sie einen Mitgliederzuwachs von über 10 Prozent.

Vorstand 
Der vertretungsberechtigte Vorstand des TV Emsdetten 1898 e. V. setzt sich zusammen aus dem hauptberuflichen Vorstandsvorsitzenden Stefan Akamp und den zwei ehrenamtlichen stellvertretenden Vorsitzenden Lars Goldenberg und Dirk Kersting.

TurnVilla / Werk II 

Im Jahr 2008 hat der TVE das ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma Schilgen mitten in Emsdetten angepachtet und betreibt dort mit großem Erfolg die 880 m² große TurnVilla. In der TurnVilla sind drei Bewegungsräume, ein Fitness-Studio sowie die Vereinsverwaltung samt Geschäftsstelle untergebracht. Einen Teil der TurnVilla hat der zweitgrößte Sportverein im Kreis Steinfurt an eine Physiotherapiepraxis verpachtet und auch die Vereinsgastronomie in der TurnVilla, das „Heimspiel“ ist verpachtet. Im Sommer 2011 hat der TV Emsdetten direkt neben der TurnVilla eine ehemalige Betriebssportturnhalle wieder in Betrieb genommen. Im Untergeschoss des so genannten „WERK II“ wurde das Fitness-Studio erweitert und im Obergeschoss steht eine ca. 160 m² große Turnhalle zur Verfügung.

Weblinks 
 Website des TV Emsdetten 1898 e. V.
 Website der TVE-Handballabteilung
 Website der TV Emsdetten Marketing GmbH
 Webseite des Internationalen Jugendturniers

Einzelnachweise 

Emsdetten
Tv
Sportverein (Kreis Steinfurt)
Gegründet 1898
Organisation (Emsdetten)
Emsdetten